Visnaga meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Visnaga meoides ingår i släktet Visnaga och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
meoides